Instynkt mordercy – film z 1988 roku w reżyserii Warisa Husseina
 Instynkt mordercy – serial telewizji Fox